La Copa de Brasil 2000 fue la décima segunda edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.

El campeón del torneo fue el Cruzeiro de la ciudad de Belo Horizonte, después de haber ganado 2-1 al São Paulo. El máximo goleador de la copa de Brasil 2000 fue Oséas Reis dos Santos, más conocido como Oséas, con 10 goles, quien jugaba para el Cruzeiro.

En el torneo se jugaron 129 partidos y se marcaron 385 goles.

Equipos participantes 
Todos los clubes del campeonato:

Primera ronda 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Segunda ronda 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Tercera ronda 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Fase final 

{{Copa de 16 clubes

| APOctavos =
| APCuartos =
| APSemifinales =
| APFinal =

| octavos = 24 de mayo al 8 de junio
| cuartos = 15 al 27 de junio
| semifinal = 29 de junio al 2 de julio
| final = 5 y 9 de julio

| RD1-equipo01 =  Bahía
| RD1-equipo02 =  Flamengo
| RD1-goles01ida = 1
| RD1-goles02ida = 3
| RD1-goles01vuelta = 1
| RD1-goles02vuelta = 1

| RD1-equipo03 =  Santos| RD1-equipo04 =  Juventude
| RD1-goles03ida = 3
| RD1-goles04ida = 1
| RD1-goles03vuelta = 3
| RD1-goles04vuelta = 0

| RD1-equipo05 =  Atlético Paranaense
| RD1-equipo06 =  Cruzeiro
| RD1-goles05ida = 1
| RD1-goles06ida = 2
| RD1-goles05vuelta = 2
| RD1-goles06vuelta = 2

| RD1-equipo08 =  Botafogo 
| RD1-equipo07 =  Corinthians
| RD1-goles08ida = 1
| RD1-goles07ida = 0
| RD1-goles08vuelta = 2
| RD1-goles07vuelta = 1

| RD1-equipo09 =  Atlético Mineiro (p.)
| RD1-equipo10 =  Portuguesa
| RD1-goles09ida = 0
| RD1-goles10ida = 0
| RD1-goles09vuelta = 0 (4)
| RD1-goles10vuelta = 0 (1)

| RD1-equipo11 =  Vasco da Gama
| RD1-equipo12 =  Fluminense (v.)
| RD1-goles11ida = 1
| RD1-goles12ida = 1
| RD1-goles11vuelta = 2
| RD1-goles12vuelta = 2

| RD1-equipo13 =  Palmeiras (v.)
| RD1-equipo14 =  ABC
| RD1-goles13ida = 3
| RD1-goles14ida = 3
| RD1-goles13vuelta = 1
| RD1-goles14vuelta = 1

| RD1-equipo15 =  São Paulo
| RD1-equipo16 =  América de Natal
| RD1-goles15ida = 3
| RD1-goles16ida = 1
| RD1-goles15vuelta = 3
| RD1-goles16vuelta = 2

| RD2-equipo02 =  Flamengo
| RD2-equipo01 =  Santos
| RD2-goles02ida = 0
| RD2-goles01ida = 4
| RD2-goles02vuelta = 2 
| RD2-goles01vuelta = 4

| RD2-equipo04 =  Cruzeiro
| RD2-equipo03 =  Botafogo
| RD2-goles04ida = 3
| RD2-goles03ida = 2
| RD2-goles04vuelta = 0
| RD2-goles03vuelta = 0

| RD2-equipo05 =  Atlético Mineiro (v.)
| RD2-equipo06 =  Fluminense
| RD2-goles05ida = 3
| RD2-goles06ida = 3
| RD2-goles05vuelta = 2
| RD2-goles06vuelta = 2

| RD2-equipo07 =  Palmeiras
| RD2-equipo08 =  São Paulo
| RD2-goles07ida = 1
| RD2-goles08ida = 2
| RD2-goles07vuelta = 2
| RD2-goles08vuelta = 3

| RD3-equipo01 =  Santos
| RD3-equipo02 =  Cruzeiro
| RD3-goles01ida = 0
| RD3-goles02ida = 2
| RD3-goles01vuelta = 2
| RD3-goles02vuelta = 2

| RD3-equipo03 =  Atlético Mineiro
| RD3-equipo04 =  São Paulo
| RD3-goles03ida = 0
| RD3-goles04ida = 3
| RD3-goles03vuelta = 3
| RD3-goles04vuelta = 3

| RD4-equipo01 =  Cruzeiro
| RD4-equipo02 =  São Paulo
| RD4-goles01ida = 0
| RD4-goles02ida = 0
| Dos finales = si
| RD4-goles01vuelta = '2
| RD4-goles02vuelta = 1
}}

 Octavos de final 

|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

 Cuartos de final 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

 Semifinal 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

 Final 
|- align=center
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Cruzeiro3.º título

 Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

 Notas y referencias 

 Bibliografía 
 Enciclopédia do Futebol Brasileiro'', Volume 2 - Lance, Río de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001.

Bibliografía adicional

Enlaces externos 
 copadobrasil.com Sitio web oficial de la Copa de Brasil.
 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

2000